Dunkle Wasser steht für:

 Dunkle Wasser (Fernsehserie), Originaltitel Stille Waters, belgische Fernsehserie (2001–2002)
 Dunkle Wasser (1956), Film von Youssef Chahine
 Dunkle Wasser (1992), Film von Dmitriy Meshiev
 Dunkle Wasser (2023), österreichischer Fernsehfilm von Arash T. Riahi und Arman T. Riahi

Siehe auch:
 Dark Water – Dunkle Wasser, Film von Walter Salles (2005)